El término transparencia puede referirse, en esta enciclopedia:

Física (óptica, luz, indumentaria)  
 a la transparencia, una propiedad de los objetos que permite que la luz los atraviese total o parcialmente;
 a una transparencia o diapositiva, una forma de proyección de imágenes;
 a la transparencia, una prenda que permite ver la ropa interior o la piel a través de ella;

Política, economía, administración pública 
 a la transparencia, en economía, el conocimiento que poseen los consumidores de un mercado sobre las condiciones en que se opera en él;
 a la transparencia, el derecho de la ciudadanía a conocer los actos del gobierno y de la administración, especialmente en relación con el uso del dinero público, y a prevenir los casos de corrupción, sobornos o amiguismos;
 a Transparencia Internacional, una organización alemana de ámbito internacional dedicada a combatir la corrupción política.